Tuoba är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Chamberlin 1920. Tuoba ingår i familjen storjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Storjordkrypare
Tuoba